Uña de asno puede referirse a:
 el nombre común de la planta Petasites hybridus; o
 el nombre común de la planta Tussilago.